Het dal van de Dommel
Watering De Dommelvallei, een bestuurslichaam
Dommelvallei, een natuurgebied in het dal van de Dommel en de Bolissenbeek